Radolf ist der Name folgender Personen:
 Radolf von Verona (Radolt, † 840), Bischof von Verona, Heiliger
 Radolf von Kardorff (1881–1967), deutscher Diplomat

Radolf ist der Familienname folgender Personen:
 Erik Radolf (1904–1976), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Radulf